Ezerovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ezerovo (distrikt i Bulgarien, Varna), Obsjtina Beloslav, 
 Ezerovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Prvomaj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar